Фёдор Ильич Селин () — российский и советский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1934).

Биография 
Воспитанник детских и юношеских команд местечка Давыдково Московской губернии, затем клубных команд СКЛ (Москва) — 1914-15.

Играл за московские клубы СКЛ (1916—1917), СКЗ (1918—1922), «Яхт-Клуб Райкомвода» (1922—1924), МСФК (1925), «Трехгорка» (1926-август 1927). С сентября 1927 по май 1936 выступал за московское «Динамо» (капитан и играющий тренер команды — в 1928-35).

Заканчивал карьеру в «Металлурге» (Москва) (1936, с июня-1937).

За сборную СССР сыграл 2 матча, забил 1 гол (в матче Турция — СССР, 15 мая 1925 г. сравнял счет за 8 минут до конца игры. В итоге, советские футболисты победили — 2:1). Также сыграл за сборную СССР в 4 неофициальных матчах.

В сб. Москвы — 1920-35, РСФСР — 1924-31

За отличную игру головой получил прозвище «король воздуха». Восхищал зрителей акробатической игрой, применением подкатов, шпагатов, «ножниц». Также выделялся на поле колоритными огненно-рыжими волосами, в связи с чем в среде болельщиков и футболистов тех лет было популярно четверостишие:

Мир футбола чист и зелен,
Зелен луг и зелен лес,
Только очень рыжий Селин
В эту зелень как-то влез.

Имел высшее специальное образование. В 1930 году окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. Работал в 1930—1942 годах инженером-технологом на московском заводе «Серп и молот», в 1942—1954 годах в той же должности на ЗИЛе, сочетая работу по специальности с тренерской работой в цеховых и заводских командах.

Вошёл в символическую сборную СССР за 50 лет (1967).

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Достижения 
 Чемпион РСФСР: 1922, 1927, 1928
 Чемпион СССР: 1923, 1928 (одновременно — победитель Всесоюзной Спартакиады), 1931, 1932 (в них — 9 матчей, 10 голов).
 Чемпион Москвы: 1920 (о), 1921 (в), 1923 (о), 1924 (о), 1927 (в), 1928 (в), 1930 (о), 1931 (о), 1935 (в).
 В «44-х» и «33-х» (журнал «ФиС»)— № 1 (1928), в списке 33 лучших футболистов СССР — № 2 (1933).

Тренерская карьера 
 Старший тренер команды «Торпедо» Москва (1945).
 Старший тренер команды «Дзержинец» Челябинск (1946).
 Начальник команды «Пищевик» Москва (1947).

Источники 
Энциклопедия «Российский футбол за 100 лет». — М.: Грэгори-Пэйдж, 1997. — ISBN 5-900493-70-9 — с. 470.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на www.fc-dynamo.ru
 Фото могилы Федора Селина

Футболисты Российской империи
Футболисты СССР
Победители Всесоюзной спартакиады 1928 года
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК СКЗ
Игроки ФК «Яхт-клуб Райкомвода»
Игроки ФК МСФК
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Металлург» Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Динамо» Москва
Тренеры ФК «Торпедо» Москва
Тренеры ФК «Авангард» Челябинск
Выпускники МГТУ
Похороненные на Новодевичьем кладбище